Ел Гарсењо има више значења:

 Ел Гарсењо (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гарсењо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гарсењо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гарсењо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику